S27 ou S.27 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Revenge (S27), un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Royal Navy.

Sciences 
Chimie
 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé, un conseil de prudence sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Aéronautique 
 Blériot-SPAD S.27, un avion de ligne français.

Chemin de fer
 Ligne S27 du S-Bahn de Munich en Allemagne ;
 Ligne S27 du RER Argovien en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres